Band on the Run : album des Wings paru en 1973.
 Band on the Run : chanson des Wings, figurant sur l'album.